Het Wassumpark is een park in de wijk Klingerberg in Blerick, een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Etymologie 
De naam Wassum kwam al in 1615 voor. De betekenis is volgens het woordenboek grasland gelegen aan het water.

Achtergrond 
Het ven viel in 1973 grotendeels droog als gevolg van verlegging van de Everlosche Beek. Daarna werd rond het park een cluster woningen gebouwd tussen 1987 en 1990.

In dit park was vanaf de vijftiende eeuw ook het kasteel Boerlo gelegen, tussen het Saorbrook en de eigenlijke Wassum. Dit geeft tevens aan dat het gebied geleidelijk overloopt in de huidige wijk Boekend.

Locatie 
Het park ligt aan de noordelijke rand van de wijk, tussen de Klingerbergsingel en de N556. Het ligt vrij afgesloten van de rest van de wijk.

Park in Venlo
Oppervlaktewater in Venlo